Dirk Tersteeg (1876-1942), Nederlands landschaps- en tuinarchitect.
Gijsbert Tersteeg (1905-1985), Nederlands acteur.
Karin Tersteeg (1987-), Nederlands voetbalster.